The Mummy – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Mummy – cortometraggio del 1923 diretto da Norman Taurog 
La mummia (film 1932) – film horror del 1932, diretto da Karl Freund
La mummia (film 1959) – film del 1959 diretto da Terence Fisher
La mummia (film 1999) – film del 1999 diretto da Stephen Sommers
La mummia (film 2017) – film del 2017 diretto da Alex Kurtzman